1000 км Судзуки (спонсорское название — Pokka GT Summer Special) — это традиционное японское марафонское автомобильное соревнование, проводящееся на трассе Судзука в префектуре Миэ.

История соревнования 
Соревнование организовано в 1966 году, как самостоятельная гонка на выносливость.

В первые годы формат заезда несколько раз менялся, но с 1970 года организаторы надолго закрепили гонку как 1000-километровое соревнование.

В 1974-79 годах соревнование не проводилась.

Формат был пересмотрен лишь в 2009 году, когда было принято решение укоротить заезд на 300 км, дабы снизить затраты участников на участие в гонке.

Дабы поднять уровень состязания организаторы периодически принимали для гонки такой регламент, чтобы в ней могли принимать участие автомобили одной из крупных автоспортивных серий. Иногда гонка на Судзуке входила в календарь этих серий. Первый подобный опыт произошёл в 1983 году, когда соревнование стало этапом национального чемпионата среди спортпрототипов. Позже 1000 км Судзуки входили в календарь WSC, JGTC, BPR Global GT и FIA GT. На рубеже столетий гонка на несколько лет вновь обрела самостоятельный статус, но в 2006 году вернулась в календарь национального чемпионата в классе GT.

Самым титулованным пилотом в истории соревнования является японец Кунимицу Такахаси, четырежды побеждавший в этом марафоне.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов на сайте Super GT  

Этапы Super GT